«А зори здесь тихие» — повесть Бориса Васильева (1969). Её экранизации:
 «А зори здесь тихие» — телефильм Ленинградского телевидения (СССР, 1970).
 «А зори здесь тихие» — кинофильм Станислава Ростоцкого (СССР, 1972).
 «А зори здесь тихие» — двадцатисерийный телесериал Мао Вэйнина (Китай—Россия, 2005).
 «А зори здесь тихие» — кинофильм Рената Давлетьярова (Россия, 2015).

См. также 
  — опера Кирилла Молчанова, либретто которой основано на повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».